Джази́ри — нисба, означающая принадлежность к различным населённым пунктам и местностям с названием «Джазира»; распространена в виде фамилий.
 Джазири, Зиад (род. 1978) — тунисский футболист.
 Джазири, Малик (род. 1984) — тунисский теннисист.